Dàlneie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Dàlneie (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Dàlneie (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia